Fell – razza equina
Fell – tipo di montagna
Fell – comune della Renania-Palatinato (Germania)
 Fell – romanzo di David Clement-Davies
Fell - John Barraclough Fell – ingegnere inglese